Ке́ннет «Кен» Давитя́н (, ; род. 19 июня 1953, Лос-Анджелес) — американский актёр армянского происхождения, наиболее известный своей ролью Азамата Багатова в фильме «Борат», в котором он говорит на западном диалекте армянского языка.

Снимался в художественных фильмах, в сериалах («Клиент всегда мёртв»), в клипах (The Smashing Pumpkins).

Биография 
Кеннет Давитян родился 19 июня 1953 года в семье американцев армянского происхождения в восточном Лос-Анджелесе. Его отец, советский солдат, был захвачен нацистами во время Великой Отечественной. Он был принят в Армянский легион вермахта в Штутгарте. После окончания войны эмигрировал в Соединенные Штаты благодаря усилиям Джорджа Мартикяна. Кен работал в компании отца по работе с отходами. Окончил Колледж Уиттьер.

Его подростковым идолом был Бёрт Рейнольдс, который в значительной степени повлиял на его решение стать актёром.

Открытие ресторана 
В 2003 году Давитян основал ресторан под названием The Dip, который находится в Лос-Анджелесе. Его сын Роберт работает в этом ресторане. Ресторан специализируется на продаже хот-догов и работает в бейсбольной тематике в Шерман-Оукс. Ресторан может похвастаться хот-догом, задуманным Чарли Шином, который называется «Собака Чарли Шина с тигриной кровью» ().

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 
 Ken Davitian is enjoying, very much, his Hollywood high five
 Guardian — First Sight

Выпускники Уиттиерского колледжа